Александр (Шая) Шлёмович Ливонт ( — Александрас Ливонтас; 20 ноября 1920, Харьков — 12 ноября 1974, Вильнюс, Литва) — литовский советский скрипач, педагог. Народный артист Литовской ССР (1970).

Биография 
С 1930 г. жил и учился в Одессе у Петра Столярского. В 1942—1945 годах работал в Москве в симфоническом оркестре. С 1945 г. связал свою жизнь с Литвой. В 1945—1948 гг. концертмейстер оркестра Литовского театра оперы и балета. С 1948 года и до конца жизни преподавал в Литовской консерватории, с 1955 года — доцент. Среди его учеников, в частности, Саулюс Сондецкис. Много гастролировал за границей. Первый исполнитель произведений литовских композиторов.

Умер в артистической после концерта.

Награды  
 1954 — Орден «Знак Почёта»
 1970 — Народный артист Литовской ССР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 304 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 ОЗП

Примечания 

Народные артисты Литовской ССР
Преподаватели Литовской академии музыки и театра
Персоналии:Литовский национальный театр оперы и балета
Персоналии:Одесса